L'83ª edizione della Coppa Spengler si è svolta dal 26 dicembre al 31 dicembre 2009 alla Vaillant Arena di Davos, in Svizzera. Il torneo ha coinvolto tutte le squadre già presenti all'ultima edizione con le eccezioni della vincitrice, i russi della Dinamo Mosca, che è stata sostituita dalla bielorussa Dinamo Minsk e la tedesca ERC Ingolstadt rimpiazzata dall'Adler Mannheim. Questa è stata l'ultima edizione giocata con la formula a cinque squadre, mentre dalla Coppa Spengler 2010 le partecipanti passeranno a sei. A imporsi è stato l'Dinamo Minsk per 3-1 contro l'HC Davos.

Squadre

 - 
  -  (ospitante)
 - 
 - 
 - Team Canada

Qualificazioni

Partite

Classifica

LEGENDA:
Pt=Punti, G=Giocate, V=Vinte, VS=Vinte dopo i supplementari, PS=Perse dopo i supplementari, P=Perse, RF=Reti fatte, RS=Reti subite

Finale

All Star Team

Collegamenti esterni
 
 

2009
Hockey su ghiaccio nel 2009